Hagedorn kan som auktorsförkortning betyda:

 Julius Max Hagedorn
 Gregor Hagedorn

Robotskapade auktorsförkortningar